Östra Kortingvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Kortingvattnet, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (57,9 ha)
Östra Kortingvattnet, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (74,1 ha)

Se även
Kortingvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn